Eliastjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Eliastjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Eljastjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (21,2 ha)
Eliastjärnen (Arnäs socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (7,48 ha)
Eliastjärnen (Mo socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Eliastjärnen, Lappland, sjö i Arjeplogs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn